Název Zámecký vrch má více vrcholů:

 Zámecký vrch (933 m) v Hrubém Jeseníku jihozápadně od Zlatých Hor
Zámecký vrch (921 m) v Šumavském podhůřím severovýchodně od města Kašperské hory
 Zámecký vrch (824 m) ve Slavkovském lese severně od Lázní Kynžvart
 Zámecký vrch (634 m) v Krkonošském podhůří severně od Trutnova
Zámecký vrch (541 m) v Českém středohoří jihovýchodně od České Kamenice
 Zámecký vrch (536 m) v Lužických horách severozápadně od Heřmanic v Podještědí
Zámecký vrch (529 m) v Šumavském podhůřím ve městě Rabí
 Zámecký vrch (452 m) v Křivoklátské vrchovině jihozápadně od Berouna
 Zámecký vrch (451 m) v Krkonošském podhůří východně od Trutnova
 Zámecký vrch (432 m) v Ralské pahorkatině severně od Mšena
 Zámecký vrch (356 m) v Ralské pahorkatině při severovýchodním okraji Stráže pod Ralskem
 Zámecký vrch (312 m) v Českém středohoří východně od Ústí nad Labem
 Zámecký vrch (298 m) ve městě Těšín, Polsko
 Zámecký vrch (Štramberská vrchovina) ve městě Štramberk